Мыс Ба́йрон () — самая восточная точка Австралийского континента.

Мыс Байрон назван Джеймсом Куком, когда он проплывал мимо мыса 15 мая 1770 года. Назван им в честь Джона Байрона, совершившего кругосветное плавание на корабле «Дельфин» в 1764—1766 годах.

На мысе расположен построенный в 1901 году маяк, который остаётся единственным действующим маяком Викторианской эпохи. Мыс и его постройки входят в природно-исторический парк «Мыс Байрон».

Примечания 

Мысы Тихого океана
География Нового Южного Уэльса
Мысы Австралии